

Palmarès 
Giochi olimpici
Los Angeles 1932: oro nel due senza.

Collegamenti esterni